Kid Creole peut faire référence à :
Kidd Creole (né en 1960), un rappeur américain, frère de Melle Mel et lui aussi membre de la formation Grandmaster Flash and the Furious Five ;
Kid Creole and the Coconuts, un groupe américain de musique dont le leader August Darnell est surnommé Kid Creole.
, un de leurs albums